Darío Loureiro Carbia (Santiago de Compostela, La Coruña, 11 de julio de 1997) es un actor español.

Filmografía

Televisión

Cine

Enlaces externos 
 

Actores de cine de España
Nacidos en Santiago de Compostela